Ervilhaca-vulgar é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Vicia angustifolia
 Vicia sativa subsp. sativa